Akquisition (lat. acquirere ‚erwerben‘), auch Akquirierung, steht für:
 Unternehmenskauf bzw. das übernommene Unternehmen selbst
 Akquise, Maßnahmen der Kundengewinnung
 Beschaffung von Mitteln, Produkten oder Dienstleistungen
 Konzept zur Vererbung im Webanwendungsserver, siehe Zope (Webanwendungsserver)#Akquisition

Siehe auch:
 Acquisition,  Filesharing-Client 
 Mergers & Acquisitions, Transaktionen im Unternehmensbereich